Szaiff János (1807–1877) piarista áldozópap, tanár, igazgató és házfőnök
 Szaiff János (1855–1902) római katolikus plébános